Paradigma – esempio, modello di riferimento, termine di paragone
Paradigma – in linguistica, modello di declinazione o coniugazione
Paradigma di programmazione – stile fondamentale di programmazione
 Il potere del male (Paradigma) – film del 1985 diretto da Krzysztof Zanussi